Bryn Mawr může být:

 Bryn Mawr (Kalifornie) – obec v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Bryn Mawr (Chicago) – čtvrťv Chicagu ve Spojených státech amerických
 Bryn Mawr (Minneapolis) – čtvrťv Minneapolisu ve Spojených státech amerických
 Bryn Mawr (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii ve Spojených státech amerických
 Bryn Mawr (Bryn Mawr-Skyway) – obec ve Washingtonu ve Spojených státech amerických